De Nieuwlandse Molen, een windmolen bij Hoek van Holland;
Nieuwlandse Molen (Terneuzen), een buurtschap in de gemeente Terneuzen